«Alicia» puede referirse a:

Nombre 
 Alicia, nombre propio de mujer.

Botánica 
 Alicia, género de plantas de la familia Malpighiaceae.

Zoología 
 Alicia, género de anémonas de mar del orden Actiniaria.

Meteorología 
 Huracán Alicia (1983)

Ficción

Obra: Alicia en el país de las maravillas 

 Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, obra de Lewis Carroll.
 Alicia, personaje protagonista de algunas obras de Lewis Carroll.

Otros 
 Alicia en las ciudades, película alemana de 1974 de Win Wenders.

Organizaciones 
 Fundación Alicia, institución catalana dedicada a la alimentación y la ciencia.

Toponimia

en Argentina 
 Alicia, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina.
 Colonia Alicia, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina.

en Grecia 
 Alicia o Alicea, antigua ciudad de Acarnania.

en Estados Unidos 
 Alicia (Arkansas)
 Alicia (California)
 Alicia (Montana), Lloyd County

en Filipinas 
 Alicia, municipio en la provincia de Bohol.
 Alicia, municipio en la provincia de Isabela.
 Alicia, en la provincia de Zamboanga Sibugay.